

Шишкі — село в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Шишкі — село в гміні Ґзи Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Шишкі — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Шишкі — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства